Го́рдон Кле́йтон () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Клейтон, Гордон (футболист, 1910) (1910—1976) — английский футболист, центральный нападающий.
 Клейтон, Гордон (футболист, 1936) (1936—1991) — английский футболист, вратарь.